Curci è un cognome italiano.

Persone 
Alberto Curci – violinista e compositore italiano (Napoli, 1886-1973)
Alberto Curci – paroliere noto con lo pseudonimo Devilli
Amelita Galli-Curci – soprano italiana
Carlo Maria Curci – gesuita e teologo italiano
Francesco Curci – imprenditore ed editore italiano
Francesco Curci – politico italiano
Gianluca Curci – calciatore italiano
Giuseppe Curci – compositore italiano
Leopoldo Curci – medico e poeta italiano

Altro 
Edizioni musicali Curci
Teatro Curci